Miller High Life 500 steht für folgende Autorennen:

 in der Grand National Serie auf dem Ontario Motor Speedway von 1971 bis 1972, siehe Los Angeles Times 500
 im Winston Cup auf dem Lowe’s Motor Speedway von 1983 bis 1985, siehe Bank of America 500
 im Winston Cup auf dem Pocono Raceway von 1986 bis 1989, siehe 5-hour Energy 500